Jean Carré ist der Name von 

* Jean Ian Carré (* 1993), mauritischer Leichtathlet
 Jean-Marie Carré (1887–1958), französischer Philologe